La DFB-Pokal 2015-2016 è stata la 73ª edizione della Coppa di Germania, è iniziata il 7 agosto 2015 e si è conclusa il 21 maggio 2016, con la finale che si è disputata allo Stadio Olimpico di Berlino. La squadra detentrice del trofeo è il Wolfsburg che ha vinto l'edizione precedente della coppa battendo in finale il Borussia Dortmund per 3-1. Nella finale il Bayern Monaco ha battuto ai calci di rigore il Borussia Dortmund, vincendo il trofeo per la diciottesima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti 
Sono 64 le squadre qualificate al torneo:

Calendario 
Questo il calendario della competizione:

Turni eliminatori

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 agosto 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 agosto 2015

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 ottobre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 ottobre 2015

Fase finale

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 dicembre 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 dicembre 2015

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 febbraio 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 febbraio 2016

Semifinali

Finale

Tabellone

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
Coppa di Germania 2015-2016